Уку има више значења:

 Општина Уку (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Уку (Уку, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику